

Cinema 
 Evidence – film del 1915 diretto da Edwin August
 Evidence – film del 1922 diretto da George Archainbaud
 Evidence – film del 1929 diretto da John G. Adolfi
 Evidence – film del 1995 diretto da Godfrey Reggio
 Delitto in famiglia (Evidence) – film del 1996 diretto da Rion James
 Evidence – film del 2011 diretto da Howie Askins
 Evidence – film del 2013 diretto da Olatunde Osunsanmi

Letteratura 
La prova (Evidence) – racconto di Isaac Asimov del 1946
Una prova schiacciante (Evidence) – romanzo di Jonathan Kellerman del 2009

Musica 
 Evidence – rapper statunitense
 Évidence – gruppo musicale canadese
 Evidence – singolo dei Faith No More del 1995, dall'album King for a Day... Fool for a Lifetime
 Evidence – traccia dell'album Viva Emptiness dei Katatonia del 2003
 Evidence – singolo delle Everlife del 2004, dall'album Everlife
 Evidence - album dei Prime Circle del 2012